Szczesny oder Szczęsny ist der Name folgender Personen:

 Carl Julius Szczesny (* 1818), preußischer Landrat
 Claudia Szczesny-Friedmann (* 1953), deutsche Journalistin und Autorin
 Dennis Szczesny (* 1993), deutsch-polnischer Handballspieler
 Gerhard Szczesny (1918–2002), deutscher Philosoph, Publizist und Journalist
 Maciej Szczęsny (* 1965), polnischer Fußballspieler
 Phil Szczesny (* 1992), deutscher Rugbyspieler
 Piotr Szczęsny (1963–2017), polnischer Chemiker
 Stefan Szczesny (* 1951), deutscher Künstler
 Wojciech Szczęsny (* 1990), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sczesny